Fussballclub Zürich (normalt bare kendt som FC Zürich) er en schweizisk fodboldklub fra landets største by Zürich. Klubben spiller i landets bedste liga, den schweiziske Superliga, og har hjemmebane på stadionet Letzigrund. Klubben blev grundlagt i 1896, og har siden da vundet elleve schweiziske mesterskaber og syv pokaltitler.

Klubbens største rivaler er lokalkonkurrenterne Grasshopper Zürich.

Titler 
 Schweizisk Superliga (13): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009 og 2022

 Schweizisk Pokalturnering (7): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000 og 2005

Kendte spillere 
  Daniel Gygax
  Gökhan Inler
  Jakob Kuhn 
  Adrian Ilie
  Tomas Brolin
  Jonas Thern
  Shaun Bartlett 
  Shabani Nonda

Danske spillere 
  Peter Møller
  Rasmus Thelander
  Andreas Maxsø

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside 

Zyrich, FC
Etableret i 1896
Sport i Zürich